Пётр Иванович Роман (1918 год — дата и место смерти не известны) — передовик производства, электросварщик строительства ТЭЦ Карагандинского металлургического завода, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1958).

Трудовую деятельность начал в 1940 году на Киевской ТЭЦ. С 1942 по 1944 года участвовал в строительстве Карагандинской ГРЭС и с 1944 по 1949 год — на строительстве Балхашской ТЭЦ.

С 1949 по 1978 года- элестросварщик ТЭЦ Карагандинского металлургического завода. Применял в своей работе рационализаторские методы, в результате чего значительно увеличилась производительность труда. В 1978 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1978 году вышел на пенсию.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года
 Орден Ленина

Источники 
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5